Coupole peut faire référence à :
 Une coupole : une voûte hémisphérique intérieure, en architecture.
 Une coupole : un solide géométrique, notamment : la coupole hexagonale, la coupole octogonale, la coupole décagonale.
 La Coupole de l'institut de France : être reçu « sous la Coupole » signifie être reçu à l'Académie française.  
 La Coupole d'Helfaut : un ancien bunker souterrain allemand construit par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
 La Coupole : une brasserie parisienne.
 La Coupole : une salle de sport et de concert d’Alger, en Algérie.
 La Coupole : une salle de concert de Bienne, en Suisse.
 La Coupole : un multiplexe (théâtre et cinémas) situé dans la ville de Saint-Louis.

Voir aussi 

 Cupola : la coupole de la station spatiale internationale.